Cerasa (lateinisch) steht für:

 das Titularbistum Cerasa
 Kirsche (Sauerkirsche bzw. deren Frucht)